Der Bauhenk ist eine Skisprungschanze im slowenischen Ort Kranj.

Geschichte 
Von 2001 bis 2004 baute der Verein SK Triglav Kranj eine 100-Meter-Mattenschanze. Am 19. September 2004 wurde die Schanze eingeweiht und die Schanzanlage auf dem Namen „OMV Center“ getauft. Im Jahr 2006 fanden auf den Schanzen die Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften und ein Sommer-Grand-Prix statt. 2005 und seit 2007 finden Skisprung-Continental-Cups statt. Im Jahr 2007 sollte erstmals ein Weltcup-Springen ausgetragen werden, das allerdings wegen Schneemangels abgesagt werden musste.

Technisches 
Die Schanze ist eine Normalschanze, da die Hillsize 109 m beträgt.

Internationale Wettbewerbe 
Genannt werden alle von der FIS organisierten Sprungwettbewerbe.

Siehe auch 
 Liste von Normalschanzen

Weblink

Einzelnachweise 

Skisprungschanze in Slowenien
Sport (Kranj)
Bauwerk in Kranj